Kratovo je lahko: 
 Kratovo, mesto v Makedoniji
 Kratovo, naselje v Srbiji